Lusino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Lusino (Kirow), in der Oblast Kirow
 Lusino (Mari El), in der Republik Mari El
 Lusino (Omsk, Moskalenski), in der Oblast Omsk, Moskalenski rajon
 Lusino (Omsk), in der Oblast Omsk, Omski rajon
 Lusino (Perm), in der Region Perm